Dendronereides är ett släkte av ringmaskar. Dendronereides ingår i familjen Nereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Dendronereides